Wiener Montagblatt steht für
 Der Morgen. Wiener Montagblatt
 Freies Wiener Montagblatt

Siehe auch:
 Montagsblatt. Wissenschaftliche Beilage der Magdeburgischen Zeitung (1905–1942)